Franciaország
Dammartin-en-Goële, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Dammartin-Marpain, település Franciaországban, Jura megyében
Dammartin-sur-Meuse, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Dammartin-en-Serve, település Franciaországban, Yvelines megyében
Dammartin-les-Templiers, település Franciaországban, Doubs megyében
Dammartin-sur-Tigeaux, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében